Medusa:

 Medusa — платформа для создания высокопроизводительных асинхронных серверов на языке программирования Python.

См. также 
 Медуза (значения)